L'expression Le Vert Galant sert à désigner :

 le Vert Galant, le surnom attribué au roi de France  ;
 Le Vert Galant, un film biographique de René Leprince sorti en 1924 sur ce même roi de France .
Le Vert Galant, un roman de Joseph Delteil (1931).

Voir aussi 
 , page d'homonymie.